Йоханссон () — фамилия:

А 
 Йоханссон, Айнер (1922—2001) — датский писатель, историк искусств, сценарист и режиссёр, продюсер, радиоведущий.
 Йоханссон, Аллан Даль (род. 1998) — норвежский конькобежец.
 Йоханссон, Анн-Софи (род. 1963) — шведский модельер.

В, Й, К 
 Йоханссон, Ванесса (род. 1980) — американская киноактриса.
  (род. 1960) — датский кинематографист (оператор) и художник.
 Йоханссон, Карл Эдвард (1864 — 1943) — шведский изобретатель, создатель прецизионного инструмента.

П 
 Йоханссон, Пааво (1895—1983) — финский легкоатлет.
 Йоханссон, Пол Джозеф Отто (род. 1964) — американский актёр, писатель, режиссёр.

Р 
 Йоханссон, Расмус (род. 1995) — датский футболист.
 Йоханссон, Реджинальд (1925—2007) — новозеландский хоккеист на траве.

С 
 Йоханссон, Сёрен Вульф (род. 1971) — датский десятиборец.
 Йоханссон, Скарлетт (род. 1984) — американская киноактриса.

См. также